Waterwitch oder Water Witch (engl. für Wasserhexe, auch für Wünschelrutengänger) steht für:

 Waterwitch (New Jersey), unincorporated community in Highlands, Monmouth County, New Jersey
 Waterwitch (Schiff, 1816), schwedisches Dampfschiff
 Waterwitch (ex Falcon), englische Brigg, siehe Cherokee-Klasse (1808) #Die zweite Baureihe 1812 und 1818
 Waterwitch, Schoner, siehe King Island (Tasmanien) #Schiffsunglücke (1854)
 Waterwitch (Schiff, 1911), Rennyacht, siehe Camper & Nicholsons #Charles E. Nicholson

 Water Witch (Willis), Roman von Connie Willis und Cynthia Felice (1982)
 The Water-Witch, Roman von James Fenimore Cooper (1829)